A estrada municipal 564-2 (M564-2) é uma estrada que liga a   N 15-5  a   M 564  no concelho de Bragança.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)